Amos (Califòrnia), entitat de població al Comtat d'Imperial (Califòrnia)
 Amos (Cària), antiga ciutat de Cària, Àsia Menor
 Amos (Quebec), ciutat de Quebec, Canadà
 Amos, computadora de càlcul anglesa que feia els comptes en 0,002 segons; nom derivat de Automatic Computer Ministry of Supply